Libor Hudáček (né le  à Levoča en Tchécoslovaquie, aujourd'hui ville de Slovaquie) est un joueur professionnel slovaque de hockey sur glace. Il est le frère cadet de Július Hudáček, également professionnel au hockey sur glace.

Biographie 
Hudáček commence sa carrière en jouant avec le club du HK Spišská Nová Ves en 2005-2006, en jouant dans le championnat des moins de 18 ans de la Slovaquie. En 2009-2010, il commence la saison avec l'Équipe de Slovaquie de hockey sur glace en Extraliga, l'élite slovaque puis au cours de la saison, il rejoint le HC Slovan Bratislava.

Il inscrit le but vainqueur lors du septième match des séries éliminatoires du championnat de Slovaquie 2011-2012 ; son équipe remporte le titre de champion sur le score de 2-1, les deux buts étant inscrits par Hudáček dont le deuxième au bout de six minutes de prolongation.

Au cours de cette saison 2011-2012, Hudáček fait ses débuts avec l'équipe de Slovaquie dans les compétitions internationales. Il fait ainsi partie de l'équipe qui représente la Slovaquie lors du championnat du monde 2012. L'équipe crée la surprise en se rendant en finale du tournoi mais perd sur le score de 6-3 contre l'équipe de Russie.

Il est sélectionné pour les Jeux olympiques de 2022 durant lesquels la Slovaquie remporte la médaille de bronze.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2005-2006 || HK Spišská Nová Ves ||  || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || || || || || 
|- 
|rowspan="2"| 2006-2007 || HK Spišská Nová Ves || Slovaquie 18 || 41 || 29 || 37 || 66 || 66 || || || || || 
|- 
| HK Spišská Nová Ves || Slovaquie 20 || 3 || 0 || 1 || 1 || 2 || || || || || 
|- 
| 2007-2008 || HK Spišská Nová Ves ||  || 36 || 14 || 16 || 30 || 45 || 2 || 2 || 0 || 0 || 2
|- 
|rowspan="2"| 2008-2009 || HK Spišská Nová Ves || Slovaquie 20 || 28 || 21 || 37 || 58 || 18 || || || || || 
|- 
| HK Spišská Nová Ves || 1. Liga || 31 || 15 || 14 || 29 || 28 || 15 || 4 || 4 || 8 || 8
|- 
|rowspan="2"| 2009-2010 || HK Orange 20 || Extraliga Slovaque || 23 || 8 || 7 || 15 || 8 || || || || || 
|- 
| HC Slovan Bratislava || Extraliga Slovaque || 18 || 4 || 7 || 11 || 6 || 14 || 1 || 1 || 2 || 10
|- 
| 2010-2011 || HC Slovan Bratislava || Extraliga Slovaque || 55 || 6 || 18 || 24 || 51 || 7 || 1 || 2 || 3 || 4
|- 
| 2011-2012 || HC Slovan Bratislava || Extraliga Slovaque || 50 || 12 || 21 || 33 || 34 || 16 || 9 || 6 || 15 || 32
|- 
| 2012-2013 || HC Slovan Bratislava || KHL || 48|| 11|| 9|| 20|| 12|| 4|| 0|| 2|| 2|| 0
|-
|2013-2014 || HC Slovan Bratislava || KHL || 54|| 5|| 11|| 16|| 14|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015|| HC Slovan Bratislava || KHL || 45|| 10|| 10|| 20|| 20|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015 || HC Banská Bystrica || Extraliga Slovaque || 11|| 6|| 4|| 10|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|- 
| 2015-2016 || Örebro HK || SHL || 48|| 14|| 14|| 28|| 42|| 2|| 0|| 0|| 0|| 2
|- 
| 2016-2017 || Örebro HK || SHL || 49|| 14|| 24|| 38|| 38|| -|| -|| -|| -|| -
|- 
| 2017-2018 || Örebro HK || SHL || 33|| 5|| 10|| 15|| 39|| -|| -|| -|| -|| -
|- 
| 2017-2018 || Färjestad BK || SHL || 5|| 1|| 1|| 2|| 25|| -|| -|| -|| -|| -
|- 
| 2018-2019 || HC Bílí Tygři Liberec || Extraliga tchèque || 52|| 17|| 22|| 39|| 18|| 17|| 3|| 4|| 7|| 10
|- 
| 2019-2020 || HC Bílí Tygři Liberec || Extraliga tchèque || 50|| 31|| 29|| 60|| 24|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2020-2021 || Neftekhimik Nijnekamsk || KHL || 50|| 17|| 21|| 38|| 26|| - || - || - || - || -
|-
| 2020-2021 || Lausanne || NL || 4|| 2|| 1|| 3|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2021-2022 || Neftekhimik Nijnekamsk || KHL || 11|| 0|| 3|| 3|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2021-2022 || Ijstal Ijevsk || VHL || 1|| 0|| 1|| 1|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2021-2022 || Lugano || NL|| || || || || ||

Statistiques internationales 

| 2008 || align="left"|Championnat du monde moins de 18 ans || 6|| 0|| 3|| 3|| 8|| -3||align="left"| Septième place
|-
| 2010 || align="left"| Championnat du monde junior || 6|| 0|| 2|| 2|| 2|| -2||align="left"| Huitième place
|- 
| 2012 || align="left"| Championnat du monde || 10|| 2|| 3|| 5|| 0|| 0|| align="left"| Médaille d'argent
|-
| 2013 ||align="left"| Championnat du monde || 8|| 1|| 2|| 3|| 4|| -1||align="left"| Huitième place
|-
| 2015 ||align="left"| Championnat du monde || 7|| 0|| 5|| 5|| 4|| +1||align="left"| Neuvième place
|-
| 2016 ||align="left"| Championnat du monde || 7|| 1|| 2|| 3|| 6|| +2||align="left"| Neuvième place
|-
| 2017 ||align="left"| Championnat du monde || 7|| 2|| 1|| 3|| 6|| -2||align="left"| Quatorzième place
|-
| 2019 ||align="left"| Championnat du monde || 5|| 2|| 0|| 2|| 4|| +3||align="left"| Neuvième place
|-
| 2022 || align=left|Jeux olympiques || 7|| 1|| 2|| 3|| 4|| +1|| align=left|  Médaille de bronze

Notes et références

Notes

Références 

Naissance en septembre 1990
Joueur international slovaque de hockey sur glace
Joueur du HC Slovan Bratislava
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du HC '05 Banská Bystrica
Joueur du Örebro HK
Joueur du Färjestads BK
Joueur du HC Bílí Tygři Liberec
Naissance à Levoča
Joueur du Neftekhimik Nijnekamsk
Joueur du Lausanne HC
Joueur du Ijstal Ijevsk
Joueur du HK Spišská Nová Ves
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2022
Médaillé de bronze olympique slovaque
Médaillé aux Jeux olympiques d'hiver de 2022
Naissance en Tchécoslovaquie